47. længdegrad kan henvise til:

 47. vestlige længdekreds
 47. østlige længdekreds